Eibenthal ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Eibenthal (Betzenstein), Ortsteil von Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern

historische deutsche Ortsnamen in Rumänien:
 Eibenthal, Ortsteil der Gemeinde Dubova, Kreis Mehedinți
Siehe auch:
 Eibental